Albanus van Engeland, ook wel Albanus van Verulamium genoemd, Engelse heilige
 Albanus van Mainz, Duitse heilige
 Alban Bartholomew Roe, ook bekend als Albanus, heilige
 Albanus (gletsjer), een gletsjer op Antarctica

Zie ook
 De Albaanse Heuvels in Italië (Latijn: Albanus Mons)
 Het Meer van Albano in Italië (Latijn: Albanus Lacus)